Окса́новка () — село в Астраханском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Кызылжарского сельского округа. Код КАТО — 113645400.

География 
Село расположено на берегу реки Колутон, в северо-восточной части района, на расстоянии примерно 37 километров (по прямой) к северо-востоку от административного центра района — села Астраханка, в 13 километрах к востоку от административного центра сельского округа — села Жана-Турмыс.

Абсолютная высота — 298 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +4,2°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +20,5°С. Среднемесячная температура января составляет около -14,4°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 395 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по июль.

Ближайшие населённые пункты: село Пригородное — на востоке.

Западнее села (в 11 километрах) проходит автомобильная дорога областного значения — КС-1 «Жалтыр — Макинск».

Население 
В 1989 году население села составляло 658 человек (из них немцы — 47 %, украинцы — 29 %).

В 1999 году население села составляло 575 человек (296 мужчин и 279 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 363 человека (185 мужчин и 178 женщин).

Улицы 
 ул. Достык

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Астраханского района